Натуральне число 218
 218 рік до нашої ери
 218 рік нашої ери